Блем може да се односи на:

 Блем (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Блем (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна